Зарамаг () — топоним в Северной Осетии:

 Верхний Зарамаг — селение в Алагирском районе
 Нижний Зарамаг — селение в Алагирском районе.
 Зарамаг (гора)
 Зарамаг (ледник)